Castellazzi puede hacer referencia a:

Armando Castellazzi, futbolista y entrenador italiano.
Dante Castellazzi, futbolista italiano.
Franco Castellazzi, político italiano.
Luca Castellazzi, futbolista italiano.
Mario Castellazzi, futbolista italiano.